В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 2020 по 2029 год.

Легенда

2020

2021

2022

2023

Примечания

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com 
 Статистика на сайте Englandfootballonline.com 

2020